Courchamps je název dvou obcí ve Francii:

 Courchamps (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Courchamps (Maine-et-Loire)  – obec v departementu Maine-et-Loire